Bobby Brown peut désigner :
 Bobby Brown (1923-2020), footballeur et entraîneur écossais ;
 Bobby Brown (1953-), footballeur et entraîneur anglais ;
 Bobby Brown (1969-), chanteur américain ;
 Bobby Brown (1984-), joueur de basket-ball américain ;
 Bobby Brown (1991-), skieur américain ;
 Bobby Brown, chanson de Frank Zappa.